Sudarabique est le gentilé correspondant à l'Arabie du Sud.

Il s'applique en linguistique aux notions suivantes :
 les langues sudarabiques modernes
 les langues sudarabiques anciennes
 l'alphabet sudarabique, qui servait à noter ces dernières dans l'Antiquité